Forever Blue, album du groupe Blue System (1995)
 Forever Blue, autre titre du jeu vidéo Endless Ocean